Stavaträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stavaträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (1,27 km²)
Stavaträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (1,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn